Max von Boehn ist der Name folgender Personen:

* Max von Boehn (General) (1850–1921), deutscher General
 Max von Boehn (Kulturhistoriker) (1860–1932), deutscher Kulturhistoriker